A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy királygráf (king's graph) olyan gráf, ami a sakkjátékban szereplő király nevű figura lehetséges lépéseit jeleníti meg egy sakktáblán: a csúcsok a sakktábla egy-egy mezőjét jelképezik, az élek pedig a legális lépéseket köztük. Specifikusabban, egy -es királygráf az -es sakktábla királygráfja. A királygráf a sakktábla mezőiből képezett térképgráf, ahol minden mező egy csúcsnak felel meg, és két csúcsot akkor köt össze él, ha a mezőik éle vagy sarka közös. Előállítható két útgráf erős szorzatával.

Jellemzése
Minden királygráf 2-összefüggő és rendelkezik Hamilton-körrel az elfajult n=1 vagy m=1 eset kivételével. A négyzetes királygráfok Hamilton-köreinek számát az  sorozat, Hamilton-utainak számát az  adja meg.

Az -es királygráf csúcsainak száma , éleinek száma . Négyzetes -es királygráf esetében a csúcsok száma , az élek száma , a kromatikus szám 1, ha n=1, 4 ha n≥2; az élkromatikus szám n=2-re 3, n≥3 esetben 8. Az -es királygráf pontosan akkor perfekt, ha 

Az -es királygráf k hosszúságú köreinek száma az  esetben a következő képletekkel fejezhető ki:

Királyprobléma

A királyprobléma azt a kérdést vizsgálja, hogy hány királyt lehet elhelyezni a sakktáblán anélkül, hogy bármelyikük ütésben lenne. A megoldás:

Az, hogy az -es sakktábla minden mezőjének királlyal való támadásához hány királyra van szükség, az -es királygráf dominálási számával egyenlő:

A királygráf csúcsainak szomszédsága a sejtautomatáknál használt Moore-szomszédságnak felel meg.

Általánosítása
A királygráf egy általánosítása (kinggraph) négyszöggráfból állítható elő (ez olyan síkgráf, melyben minden korlátos tartomány négyszög alakú, és minden belső csúcsnak legalább négy szomszédja van) úgy, hogy a négyszöggráf minden négyszögű tartományához két átlót adunk.

Kapcsolódó szócikkek 
 Bástyagráf
 Futógráf
 Huszárgráf
 Vezérgráf

Jegyzetek

További információk

Sakk
Parametrikus gráfcsaládok